O nome Josephine foi usado para nomear cinco ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

 Furacão Josephine (1984) - furacão de categoria 2 a leste da costa leste dos Estados Unidos. Sem danos.
 Furacão Josephine (1990) - furacão de categoria 1 no Atlântico centro-norte. Sem danos.
 Tempestade tropical Josephine (1996) - tempestade tropical que atingiu a Flórida, causando duas fatalidades e 130 milhões de dólares em prejuízos.
 Tempestade tropical Josephine (2002) - tempestade tropical a leste do Canadá atlântico. Sem danos.
 Tempestade tropical Josephine (2008) - atual tempestade tropical ao sul de Cabo Verde.

Desambiguação